

Geografia 
 Blatta, in croato Blato –  comune della Croazia, nell'isola di Curzola
 Blatt – centro abitato e comune (municipalité) del Libano situato nel distretto di Jbeil

Persone 
 David Blatt (1959) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato israeliano
 Melanie Blatt (1975) – cantante britannica
 Nicolae Blatt – oftalmologo rumeno
 Rainer Blatt – fisico di origini austriache e tedesche
 Sidney Blatt – psicoterapista statunitense
 Tamir Blatt (1997) – cestista israeliano
 Thomas Blatt, nato Tomasz Blatt (1927-2015) – scrittore polacco naturalizzato statunitense

Altro 
 Arnia Dadant-Blatt – tipologia di arnia
 Übel Blatt, lett. "Spada malvagia" – manga seinen creato da Etorouji Shiono

Pagine correlate 
 Blat